Libertango () — композиция в стиле новое танго композитора Астора Пьяццоллы, записанная и изданная в 1974 году в Милане. Название дано от слияния слов «свобода» () и «танго» (символизирует переход Пьяццоллы от классического танго в танго нуэво)

По данным All Music Guide запись разошлась более, чем на 50 релизах.
В качестве основы композиция использована в песне Грейс Джонс «I’ve Seen That Face Before (Libertango)», так же в «Jungle Tango» Jazz Mandolin Project и «Moi je suis tango» Ги Маршана, французского музыканта.

Исполнения 
Само либертанго стало для Пьяццоллы неким заявлением, символом его перехода от классического танго к нуэво. Композиция была написана в Милане в 1974 году.

В 1997 году ирландская фолк-певица  записала версию либертанго для своего третьего альбома под названием Each Little Thing. Запись с вокалом Кирсти МакКолл вышла под названием «MacColl» в 2001 году в альбоме The One and Only после трагической гибели исполнительницы. В 2005 году Шеннон переиздала композицию, ставшую главным треком её альбома.

Американский виолончелист китайского происхождения Йо-Йо Ма в 1997 выпустил альбом Soul of the Tango: The Music of Astor Piazzolla, посвященный Астору Пьяццолле. Первым и одним из самых известных треков стало Libertango..

В 2002 году композицию исполнил австралийско-британский струнный квартет Bond на своем втором альбоме «Shine».

Композиция «Libertango» (Piazzolla) появилась в альбоме The Grande Passion (2000) Эла Ди Меолы.. Ещё один гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко выпустил собственную версию либертанго на альбоме Surreal. Сербский исполнитель на гитаре Милош Карадаглич представил либертанго в альбоме Latino, выпустив клип.

В 2017 году либертанго на совместном концертном альбоме Live In Montreal исполнили японская джазовая пианистка Хироми и колумбийский арфист Эдмар Кастанеда..

Либертанго входит в репертуар хорватского виолончелиста Степана Хаузера, который исполняет композицию как лично, так и в дуэте с латвийской аккордеонисткой Ксенией Сидоровой.

Совместно либертанго исполняли Петр Дранга и скрипач Дмитрий Коган.

Акапелла-версию либертанго исполнил вокальный септет The Swingle Singers..

Кино 
Впервые мелодия прозвучала в фильме Жака Риветта «Северный мост» (1981).

Это произведение использовал также и Роман Полански в своем фильме «Неистовый» (1988).

В аниме «Принц тенниса» Атобэ Кейго и Гэнъитиро Санада исполняли эту композицию, поэтому в фандоме их часто называют «Парой Танго»

Либертанго вошло в саундтрек кинофильма «Урок Танго» британского режиссёра Салли Поттер.

Спорт 
Программы под либертанго в разные годы катали:
 Оксана Грищук/Евгений Платов
 Албена Денкова/Максим Ставиский
 Томаш Вернер
 Кристина Гао
 Юлия Себестьен
 Ксения Макарова
 Шон Сойер
 Евгения Медведева

Примечания

Ссылки 
 Astor Piazzolla — Libertango (1977) 
 Skate America 2012 — Christina GAO
 Worlds Championship 1997 — Oksana Grishuk/Evgeny Platov
 World Champions 2007 — Albena Denkova/Maxim Staviski 
 Sally Potter, Pablo Verón, Gustavo Naveira, Fabián Salas — Libertango (from «The Tango lesson») 
 HAUSER — Libertango 
 The Swingle Singers Music Video — «Libertango» 
 Miloš Karadaglić — Libertango 
 Guy Marchand — Moi, je suis tango 

Танго Астора Пьяццоллы